Płoszcza Lwa Tołstoho (ukr. Площа Льва Толстого) – jedna ze stacji kijowskiego metra na linii Kureniwśko-Czerwonoarmijśkiej. Została otwarta 19 grudnia 1981. 

Nazwa stacji bierze nazwę od pisarza Lwa Tołstoja.

Przypisy 

Stacje metra w Kijowie